Skład kazachskiej grupy kolarskiej Team Astana na rok 2007.

 Ihor Abakumow 
 Assan Bazajew 
 Antonio Colom 
 Koen De Koert 
 Thomas Frei 
 Maksim Gurow 
 René Haselbacher 
 Maksim Iglinski 
 Siergiej Iwanow 
 Benoît Joachim 
 Andriej Kaszeczkin 
 Aaron Kemps 
 Matthias Kessler 
 Andreas Klöden 
 Aleksiej Kolesow 
 Julien Mazet 
 Eddy Mazzoleni 
 Giennadij Michałow 
 Steve Morabito 
 Dmitrij Murawjow 
 Grégory Rast 
 José Antonio Redondo 
 José Joaquín Rojas 
 Paolo Savoldelli 
 Michael Schar 
 Aleksander Winokurow 
 Siergiej Jakowlew 

Kazachskie zawodowe grupy kolarskie
2007 w kolarstwie